Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku na Cyprze było ponad 40 miast. Stolica kraju Nikozja oraz miasto Limassol liczyły ponad 100 tys. mieszkańców; 4 miasta z ludnością 10÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta na Cyprze 
Największe miasta na Cyprze według liczebności mieszkańców (stan na 31.12.2011):

Tabela danych statystycznych miast na Cyprze

Alfabetyczna lista miast na Cyprze 
W nawiasach nazwa oryginalna w języku greckim.

 Achna ('Αχνα)
 Aglandzia (Αγλαντζιά)
 Ajia Napa (Αγία Νάπα)
 Ajos Atanasios (Άγιος Αθανάσιος)
 Ajos Dometios (Άγιος Δομέτιος)
 Ajos Tichon (Άγιος Τύχων)
 Akantu (Ακανθού)
 Aradipu (Αραδιππου)
 Astromeritis (Αστρομερίτης)
 Atienu (Αθηαίνου)
 Dali (Δάλι)
 Derinia (Δερύνεια)
 Dromolaksia (Δρομολαξιά)
 Engomi (Έγκωμη)
 Famagusta (Αμμόχωστος)
 Gönyeli (Κιόνελι)
 Ipsonas (Ύψωνας)
 Jeri (Γέρι)
 Jermasoja (Γερμασόγεια)
 Jeroskipu (Γεροσκήπου)
 Karawas (Καραβάς)
 Kato Polemidia (Κάτω Πολεμίδια)
 Kirenia (Κερύνεια)
 Kitrea (Κυθρέα)
 Lakatamia (Λακατάμια)
 Lapitos (Λάπηθος)
 Larnaka (Λάρνακα)
 Latsia (Λατσια)
 Lefka (Λεύκα)
 Lefkara (Λεύκαρα)
 Lefkoniko (Λευκόνοικο)
 Limassol (Λεμεσός)
 Lisi (Λιμνίτης)
 Liwadia (Λιβάδια)
 Mesa Jitonia (Μέσα Γειτονιά)
 Morfu (Μόρφου)
 Nikozja (Λευκωσία)
 Pafos (Πάφος)
 Paralimni (Παραλίμνι)
 Peja (Πέγεια)
 Polis (Πόλις Χρυσοχούς)
 Protaras (Πρωταράς)
 Sotira (Σωτήρα Αμμοχώστου)
 Strowolos (Στρόβολος)
 Tseri (Τσέρι)

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Cypr